Аспах може бити:

 Аспах (Бакнанг), општина у округу Ремс-Мур, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Аспах (Тирингија), општина у округу Гота, у њемачкој покрајини Тирингија.